Earl Cooper Robertson (né le  à Bengough, dans la province de la Saskatchewan, au Canada – mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de gardien de but.

Biographie 
Robertson fait ses débuts en jouant avec les Falcons de Regina en 1925-1926. Au cours de la saison 1936-1937 de la LNH, les Red Wings de Détroit terminent premiers de la saison, Normie Smith jouant toute la saison dans les buts de l'équipe. Néanmoins, il se blesse et Robertson joue à sa place les six dernières rencontres des séries éliminatoires. La finale de la Coupe Stanley a lieu entre deux équipes de la division Américaine : les Rangers de New York contre les Red Wings, champions en titre. Les Rangers s'imposent lors de la première rencontre 5-4 puis blanchissent les Red Wings 1-0 lors de la troisième rencontre. Mais avec une victoire 4-2 au cours du deuxième match puis de deux blanchissages de Robertson lors des parties 4 et 5, les joueurs de Détroit mettent la main sur une deuxième Coupe Stanley consécutive.

Peu de temps après cette victoire, il rejoint les Americans de New York avec qui il est élu dans la seconde équipe d'étoiles en 1938-1939.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1925-1926 || Falcons de Regina ||  || 8 || 4 || 3 || 1 || 500 || 22 || 2,64 ||  || 0 ||  || 2 || 0 || 2 || 120 || 9 || 4,5 ||  || 0 || 
|-
| 1925-1926 || Falcons de Regina || M-Cup || 2 || 0 || 2 || 0 || 120 || 9 || 4,5 ||  || 0 ||  || 2 || 0 || 2 || 120 || 9 || 4,5 ||  || 0 || 
|-
| 1926-1927 || Falcons de Regina || S-SJHL || 6 || 4 || 2 || 0 || 370 || 11 || 1,76 ||  || 0 ||  || 1 || 0 || 1 || 60 || 3 || 3 ||  || 0 || 
|-
| 1927-1928 || Monarchs de Vancouver || VCAHL || 8 || 4 || 2 || 2 || 500 || 18 || 2,16 ||  || 0 ||  || 4 || 1 || 2 || 240 || 11 || 2,75 ||  || 0 || 
|-
| 1927-1928 || Monarchs de Vancouver || Coupe Allan || 4 || 1 || 2 || 1 || 240 || 11 || 2,75 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1928-1929 || Cubs de Victoria || PCHL || 34 || 7 || 21 || 6 ||  || 86 || 2,42 ||  || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1929-1930 || Cubs de Victoria || PCHL || 32 ||  ||  ||  ||  || 112 || 3,5 ||  || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1930-1931 || Tigers de Tacoma || PCHL || 10 ||  ||  ||  || 600 || 24 || 2,4 ||  || 2 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1930-1931 || Sheiks d'Oakland ||  || 1 || 1 || 0 || 0 || 60 || 1 || 1 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1931-1932 || Stars d'Hollywood || Cal Pro || 31 || 20 || 7 || 4 ||  || 86 || 2,77 ||  ||  || 0 || 7 || 4 || 3 || 420 || 20 || 2,86 ||  || 1 || 
|-
| 1932-1933 || Eskimos d'Edmonton || WCHL || 27 ||  ||  ||  ||  || 73 || 2,7 ||  || 6 || 0 || 8 ||  ||  || 480 || 15 || 1,88 ||  || 1 || 
|-
| 1933-1934 || Eskimos d'Edmonton || NWHL || 33 ||  ||  ||  ||  || 89 || 2,7 ||  || 4 || 0 || 2 || 0 || 2 || 120 || 7 || 3,5 ||  || 0 || 
|-
| 1934-1935 || Bulldogs de Windsor || LIH || 40 || 14 || 19 || 7 ||  || 100 || 2,41 ||  || 6 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1935-1936 || Bulldogs de Windsor || LIH || 48 || 18 || 19 || 11 ||  || 120 || 2,4 ||  || 4 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1935-1936 || Cardinals de Rochester || LIH || 2 || 0 || 2 || 0 || 120 || 7 || 3,5 ||  || 0 ||  || 8 || 3 || 4 || 505 || 18 || 2,14 ||  || 2 || 
|-
| 1936-1937 || Hornets de Pittsburgh || IAHL || 29 || 14 || 15 || 0 ||  || 74 || 2,44 ||  || 5 || 0 || 4 || 1 || 3 || 240 || 12 || 3 ||  || 0 || 
|-
| 1936-1937 || Red Wings de Détroit || LNH || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 6 || 3 || 2 || 340 || 8 || 1,41 ||  || 2 || 0
|-
| 1937-1938 || Americans de New York || LNH || 48 || 19 || 18 || 11 ||  || 111 || 2,22 ||  || 6 || 0 || 6 || 3 || 3 || 475 || 12 || 1,52 ||  || 0 || 0
|-
| 1938-1939 || Americans de New York || LNH || 46 || 17 || 18 || 10 ||  || 136 || 2,86 ||  || 3 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1939-1940 || Americans de New York || LNH || 48 || 15 || 29 || 4 ||  || 140 || 2,84 ||  || 6 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1940-1941 || Americans de New York || LNH || 36 || 6 || 22 || 8 ||  || 142 || 3,77 ||  || 1 || 0 || 3 || 1 || 2 || 180 || 9 || 2,99 ||  || 0 || 0
|-
| 1940-1941 || Indians de Springfield || LAH || 11 || 4 || 5 || 2 || 680 || 37 || 3,26 ||  || 0 || 0 || 3 || 1 || 2 || 236 || 5 || 1,27 ||  || 0 || 
|-
| 1941-1942 || Americans de Brooklyn || LNH || 12 || 3 || 8 || 1 || 750 || 46 || 3,68 ||  || 0 || 0 || 3 || 2 || 1 || 160 || 15 || 5,63 ||  || 0 || 0
|-
| 1941-1942 || Indians de Springfield || LAH || 41 || 24 || 14 || 3 ||  || 125 || 3,05 ||  || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1943-1944 || Vics d'Edmonton || Coupe Allan || 3 || 0 || 3 || 0 || 180 || 26 || 8,67 ||  || 0 ||  || 3 || 0 || 3 || 180 || 26 || 8,67 ||  || 0 || 

| 190 || 60 || 95 || 34 ||  || 575 || 2,92 ||  || 16 ||  || 15 || 7 || 7 || 996 || 29 || 1,75 ||  || 2 ||

Trophées et honneurs personnels 
 1935-1936 : deuxième équipe d'étoiles de la LIH
 1936-1937 : remporte la Coupe Stanley avec les Red Wings de Détroit
 1938-1939 : deuxième équipe d'étoiles de la LNH

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie 

Naissance en novembre 1911
Naissance en Saskatchewan
Joueur canadien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Bulldogs de Windsor
Joueur des Hornets de Pittsburgh
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Americans de New York
Joueur des Indians de Springfield
Joueur des Flyers de Saint-Louis
Champion de la Coupe Stanley
Décès en janvier 1979
Décès à 67 ans